Lovčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Hradec Králové, siehe Lovčice u Nového Bydžova
Gemeinde im Okres Hodonín, siehe Lovčice u Kyjova
Ortsteil von Bílé Podolí, Okres Kutná Hora, siehe Lovčice (Bílé Podolí)
Ortsteil von Kosova Hora, Okres Příbram
Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy